Raduša (Tešanj), een plaats in de gemeente Tešanj in Bosnië-Herzegovina
 Raduša (Tutin), een plaats in de Servische gemeente Tutin
 Raduša (Ub), een plaats in de Servische gemeente Ub
 Raduša (Užice), een plaats in de Servische gemeente Užice